Jerzy Zaremba (ur. 1848) – podporucznik weteran powstania styczniowego, kawaler Krzyża Niepodległości z Mieczami
 Jerzy Zaremba (1896–1980) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, szef sztabu SBSK i 3 DSK, dowódca 3 pappanc, syn Piotra, przyrodni brat Piotra i Pawła
 Jerzy I Zaremba (1909–1941) – kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, kawaler Virtuti Militari, dowódca 113 eskadry i 306 dywizjonu myśliwskiego
 Jerzy Marcin Zaremba (ur. 1947) – brydżysta, arcymistrz, sędzia i trener

Przypisy